Madrigal de las Altas Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Madrigal de las Altas Torres (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Madrigal de las Altas Torres (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar